Кирилл Киприанов (1762—1817) — архимандрит Русской православной церкви.

Биография

Родился в 1762 году в семье пономаря, «великороссиянин». В 1776 году поступил в Архангельскую духовную семинарию, по окончании курса в которой был 29 июня 1785 года Киприанов был оставлен в ней учителем. 

Принял монашеский постриг 25 апреля 1791 года в Архангельском монастыре, на следующий день произведен во иеродиакона, 7 мая того же года во иеромонаха.

1 июня 1791 года Кирилл Киприанов был назначен игуменом Николо-Корельского монастыря (ныне находится на территории ПО Северное машиностроительное предприятие города Северодвинска). 29 октября 1798 года назначен присутствующим Архангельской духовной консистории. За время управления Корельским монастырем привел в порядок монастырские здания, пострадавшие особенно от пожара 26 мая 1798 года.

30 декабря 1800 года преосвященным архангельским епископом Аполлосом был переведен в полуразрушенный и запущенный архангельский монастырь и 27 февраля 1801 года был назначен учителем в Архангельской семинарии. Обиженный этим назначением, он обжаловал распоряжение епископа Аполлоса пред Священным Синодом. Пока шло дело, епископ скончался (1801). 

Новый архангельский преосвященный Евлампий (Введенский) принял сторону Кирилла и представил его к возведению в сан архимандрита, а вместе к возведению в архимандрию и архангельского монастыря, бывшего третьеклассным. Священный Синод утвердил это представление; 8 ноября 1801 года Кирилл был возведен в архимандрита. 

22 декабря 1801 года отец Кирилл был назначен префектом и учителем философии в Архангельской духовной семинарии. 12 февраля 1804 года переведен в Антониево-Сийский монастырь; в это время он уже был ректором семинарии и преподавал в ней богословие. 

13 июня 1806 года архимандрит Кирилл был перемещен в Онежский Крестный монастырь, где и скончался  15 июня 1817 года.

Примечания

Литература 
 Архив Священного Синода, дела: 1801 г., № 238; 1802 г. № 601; 1804 г. № 26; 1806 г. № 396; 1817 г. № 725. 
 Строев П. М. «Списки иерархов и настоятелей монастырей российския церкви» : (С Алфавитным указателем монастырей, сост. М. Семевским). Санкт-Петербург : Археографическая комиссия, 1877.

Выпускники Архангельской духовной семинарии
Преподаватели Архангельской духовной семинарии
Ректоры Архангельской духовной семинарии
Архимандриты Русской православной церкви